Parque das Águas (Campinas) - no Brasil
Parque das Águas (Caxambu) - no Brasil
Parque das Águas (Juiz de Fora) - no Brasil
Parque das Águas (Niterói) - no Brasil
Parque das Águas São Lourenço - no Brasil

Desambiguação